Сергей Михалёв:
 Михалёв, Сергей Николаевич (1923—2005) — советский и российский учёный, доктор исторических наук (1993), профессор, почётный член РАЕН.
 Михалёв, Сергей Михайлович (1947—2015) — советский хоккеист, хоккейный тренер.